Oakwood (metrostation) van de metro van Londen
 Oakwood Theme Park, attractiepark in het Verenigd Koninkrijk

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Oakwood (Georgia)
 Oakwood (Illinois)
 Oakwood Hills
 Oakwood (Missouri)
 Oakwood Park
 Oakwood (Cuyahoga County, Ohio)
 Oakwood (Montgomery County, Ohio)
 Oakwood (Paulding County, Ohio)
 Oakwood (Oklahoma)
 Oakwood (Pennsylvania)
 Oakwood (Texas)